Мило́шевич () — южнославянская фамилия, происходящая от имени Милош. Известные носители:

 Милошевич, Александер (род. 1992) — шведский футболист сербского происхождения, защитник.
 Милошевич, Борислав (1936—2013) — сербский дипломат, публицист. Старший брат Слободана Милошевича, в 1998—2001 годы — посол Югославии в России.
 Милошевич, Бранко (1923—1944) — участник Народно-освободительной борьбы, народный герой Югославии.
 Милошевич, Дени (род. 1995) — бельгийский футболист сербского происхождения, атакующий полузащитник клуба «Стандард».
 Милошевич, Душан (1894—1967) — сербский спортсмен, выступавший в лёгкой атлетике, плавании и футболе.
 Милошевич, Звездан (род. 1964) — боснийский и шведский футболист и тренер.
 Милошевич, Иван (род. 1984) — сербский футболист, защитник.
 Милошевич, Ивана (род. 1982) — сербская гандболистка, левый вингер сербского клуба «Раднички».
 Милошевич, Йован (род. 2005) — сербский футболист, нападающий.
 Милошевич, Марко (род. 1991) — сербский футболист, вратарь.
 
 Милошевич, Никола (1929—2007) — сербский философ, теоретик литературы, писатель, профессор, академик, политик.
 Милошевич, Саво (род. 1973) — югославский и сербский футболист, нападающий.
 Милошевич, Славко (1908—1990) — югославский футболист и тренер.
 Милошевич, Слободан (1941—2006) — государственный деятель Союзной Республики Югославия и Республики Сербия.
 Милошевич, Стеван (род. 1985) — черногорский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового.
 Милошевич, Стефан (род. 1995) — сербский футболист, защитник.
 Милошевич, Страхиня (род. 1985) — сербский баскетболист.

См. также 
 
 Милошовичи